

Codici 
 VAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Major Trompowsky, Varginha, Brasile
 vag – codice ISO 639-3 della lingua vagla